Для передачи лаосских имён и названий на русский язык используются правила практической транскрипции. В разделе, посвященном гласным, приводятся и фонетические знаки, употребляющиеся в Лаосско-русском словаре (ɔ, ə).

Ниже приведены рекомендации, базирующиеся на изданиях «Лаосский язык» (Л. Н. Морев, А. А. Москалёв, Ю. Я. Плам) и "Словарь географических названий Лаоса" (составитель К.Т. Бойко).

Следует иметь в виду, что они не распространяются на исторически сложившиеся (традиционные) соответствия для имён исторических деятелей, персонажей религиозных книг, мифологии, литературы и других произведений, а также географических названий, которые уже зафиксированы, пусть даже и с нарушением регулярных правил, в авторитетных энциклопедиях, словарях, атласах и других источниках.

Лаосская орфография остаётся неустойчивой и не точно соответствует фонологии языка. Одно и то же слово может записываться по-разному: слово «взгляд» (тхатсана) может записываться фонетически как  и, в старой орфографии, как .

Согласные

Гласные

Литература 
 
Морев Л.Н., Васильева В.Х., Плам Ю.Я. Лаосско-русский словарь: Около 25 000 слов. Под ред. Пхайротха Вонгвиратха.  — М.: Русский язык, 1982  — 952 с.
Бойко К.Т. (составитель ). Словарь географических названий Лаоса. ЦНИИГАиК. Москва, 1988. Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР.

Ссылки 
 Инструкция по передаче на картах географических названий Лаоса, ГУГК, 1967 (отменена после публикации Словаря географических названий Лаоса. ЦНИИГАиК. Москва, 1988).

Лаосский язык
Практическая транскрипция с русским языком